Presle ist der Name:

 einer Gemeinde in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes, siehe: Presle (Savoie)
 einer Ortschaft in der Gemeinde Dampierre-sur-Linotte in der französischen Region Bourgogne-Franche-Comté

Presle oder La Presle ist der Name folgender Personen:

 Charles Marie Wladimir Brunet de Presle (1809–1875), französischer Altphilologe und Neogräzist
 Jacques de la Presle (1888–1969), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Micheline Presle (* 1922), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Presles